Балаклея — топоним.

Украина 
 Балаклея — город, Балаклейский район, Харьковская область.
 Балаклея — одноимённая станция в городе Балаклея Харьковской области.
 Балаклея — село, Великобагачанский район, Полтавская область.
 Балаклея — село Смелянском районе Черкасской области.

См. также 
 Пожар на складе боеприпасов в Балаклее
 Балаклейский слободской казачий полк
 Балаклейский район
 Балаклейский городской совет
 Балаклейский молочный завод
 Балаклейский ремонтный завод
 Балаклейский цементный завод
 Балаклейка
 Крайняя Балаклейка
 Средняя Балаклейка
 Балаклава (значения)
 Балак
 Балака (значения)
 Бакалея
 Бакалейка
 Бакалейников